I Fratelli est un groupe qui fut en vogue en Corse dans les années 80/90. Cinq albums ont vu le jour, connaissant un certain succès sur l'île de beauté .

Discographie  
 1988 : Fratellenza
 1990 : Gloria
 1992 : Cume
 1995 : Dumane
 2003 : Les Plus belles chansons
 Participation à des albums ou des compilations en compagnie d'autres interprètes : "Corsicarama" , "Guitares jubilé", L'âme de la Corse. les 100 plus belles musiques, chansons et polyphonies corses.

Notes et références

Liens externes 

Groupe musical corse